Takács András
 Takács András (?–?) kerékpárversenyző
 Takács András (1931) néptáncos, néptánc gyűjtő, koreográfus
 Takács András (1945–2015) kerékpárversenyző, gyorskorcsolyázó, edző
 Takács András (1948) újságíró
 Takács András tévés újságíró
 Takács András gyerekszínész
hasonló nevűek
 Takács András Tibor (1972) sportakrobata